Finkenflug ist der Ortsname von:

 Finkenflug (Naila), Ortsteil der Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Finkenflug (Schauenstein), Ortsteil der Stadt Schauenstein, Landkreis Hof, Bayern
 Finkenflug (Wilhelmsthal), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern